Roșia peut désigner de nombreuses localités roumaines.

Communes

 Roșia, dans le județ de Bihor
 Roșia, dans le județ de Sibiu
 Roșia de Amaradia, dans le județ de Gorj
 Roșia de Secaș, dans le județ d'Alba
 Roșia Montană, dans le județ d'Alba

Villages

 Roșia, dans la commune de Dieci, județ d'Arad
 Roșia, dans la commune de Balșa, județ de Hunedoara
 Roșia, dans la commune de Căzănești, județ de Ialomița
 Roșia, dans la commune de Alunu, județ de Vâlcea

Cours d'eau

 Roșia, affluent du Crișul Negru s'écoulant dans le județ de Bihor